ADF — аббревиатура:

 ADF () — Американский фестиваль танца, театрально-образовательная программа, основанная в 1948 году. 
 ADF () — устройство автоматической подачи документов, используемое в сканирующей технике.